CXL est un code qui peut faire référence à :
 Calexico International Airport, en Californie, États-Unis, selon la liste des codes AITA des aéroports ;
 140, en chiffres romains.

CXL est aussi une abréviation qui peut faire référence à :
 Cities XL, un jeu développé par Monte Cristo Game.

Code